Roy A. Tucker (Jackson, 1951 – Tucson, 2021. március 5.) amerikai csillagász.

Leginkább 99942 Apophis földközeli kisbolygó felfedezésével vált ismertté, amelyet kollégáival, David J. Tholennel és Fabrizio Bernardival együtt a Hawaii Egyetemen figyeltek meg. Tucker két, a Jupiter-családba tartozó üstököst is felfedezett: a 328P/LONEOS–Tuckert és a C/2004 Q1-t. Az arizonai Goodricke-Pigott Obszervatórium munkatársa.

2002-ben egyike volt annak az öt kutatónak, akiket a "Gene Shoemaker Near Earth Object Grant" pénzügyi támogatásban részesített a Planetary Society.

A Paul G. Comba által 1997-ben felfedezett 10914 Tucker aszteroidát róla nevezték el.

Felfedezett kisbolygói 
1996 és 2010 között 715 felfedezetlen kisbolygót figyelt meg és írt le a Minor Planet Center szerint.

Az alábbi kisbolygókat fedezte fel:

Jegyzetek

Fordítás

Kapcsolódó szócikk 
 Kisbolygók listája

További információk 
 Goodricke-Pigott Observatory 
 Discovering My First Asteroid "Don't count your asteroids till they are numbered" - Roy A. Tucker

1951-ben született személyek
2021-ben elhunyt személyek
Amerikai csillagászok